En Pologne, Nieborów peut faire référence à :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Nieborów, un village.

dans la voïvodie de Łódź
 Nieborów, une gmina rurale du powiat de Łowicz
 Nieborów, village et siège de la gmina ci-dessus.